A Zona Econômica Centro-Norte (, Tsentralno-Severnaya ekonomicheskaya zona), é uma das dez Zonas e Macrozonas Econômicas da Rússia instituídas pelo Governo Federal para fins de planejamento econômico e do desenvolvimento regional.

Composição
Região Econômica do Centro
Região Econômica de Kaliningrado
Região Econômica do Norte
Região Econômica do Noroeste
Região Econômica Volgo-Viatski

Subdivisões da Rússia